Синко де Октубре има више значења:

 Синко де Октубре (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Октубре (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Синко де Октубре (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику